Джон Альбе́рто Легуиза́мо Пелаэс (, род. 22 июля 1960 года) — американский актёр колумбийского происхождения, комедиант, певец, танцор и продюсер. Лауреат премии «Эмми».

Биография 
Джон Легуизамо родился 22 июля 1960 года в Боготе, Колумбия, в семье пуэрториканца и колумбийки. Дед Джона Легуизамо по отцовской линии был итальянского происхождения, а по материнской — ливанского. Посещал местную школу актёрского мастерства, оплачивая свои занятия работой в KFC. Учился в Институте Ли Страсберга, студии Херберта Бергхофа, изучал театральное искусство в Нью-Йоркском университете. Начал свою актёрскую карьеру, участвуя в комедийных шоу. Несколько лет выступал как комик в различных клубах.

Легуизамо дебютировал в кино в 1984 году в фильме «Смешанная кровь», в 1989 году исполнил одну из основных ролей в фильме «Военные потери» (1989). Затем Легуизамо появлялся в эпизодических ролях, в основном, латиноамериканских персонажей, а также снимался в независимых фильмах. В последующие годы актёру предлагали играть, главным образом, роли отрицательных персонажей.

Профессионально владеет кунг-фу. Неоднократно подвергался аресту за хулиганские выходки.

Личная жизнь 
В 1994—1996 годах был женат на актрисе Ельбе Осорио (). Второй раз сочетался браком в 2003 году с Джастин Морер (), с которой познакомился на съёмках фильма «Путь Карлито», где она работала костюмером. У них двое детей — Аллегра Скай (, род. 1999) и Райдер Ли «Лукас» (, род. 2000). Живут на Манхэттене.

Фильмография

Кино

Телевидение

Игры

Музыкальные клипы

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Obie
Выпускники Средней школы Мурри Бергтраума
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета